VI Всесвітні ігри пройшли в Акіті з 16 по 26 серпня 2001 року. Проведені змагання з 26 видів спорту, а також по п'яти видах спорту проведені показові виступи.

Програма 
У програму входили змагання з наступних видів спорту:

     Показові види спорту

Розподіл нагород

Офіційні дисципліни

Показові виступи

Посилання 
 Офіційний сайт IWGA

Всесвітні ігри 2001
Акіта
Серпень 2001